Lincoln Park peut faire référence à plusieurs lieux aux États-Unis dont :
 Lincoln Park, un quartier de Chicago (Illinois, États-Unis) ;
 Lincoln Park, le plus grand parc urbain de Chicago et le deuxième des États-Unis après Central Park ;
 Lincoln Park, un parc de la ville de Washington ;
 Lincoln Park, un parc de la ville de San Francisco en Californie ;
 Lincoln Park, un parc de la ville de Los Angeles en Californie ;
 Lincoln Park, une ville du Michigan ;
 Lincoln Park, un borough situé dans le New Jersey ;
 Lincoln Park, une census-designated place située dans l’État de New York ;
 Lincoln Park, une ville du Texas.

Un parc zoologique :
 le zoo de Lincoln Park, à Chicago.
Homonymie de toponyme